O Campeonato Paraibano de Futebol de 1967 teve a participação de oito equipes e foi vencido pelo Campinense, que conquistou seu sétimo título paraibano.

Participantes 
Campeonato disputado por:

Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)      
Campinense Clube (Campina Grande)        
Esporte Clube União (João Pessoa)        
Esporte Clube de Patos (Patos)           
Guarabira Esporte Clube (Guarabira)      
Nacional Atlético Clube (Patos)          
Santos Futebol Clube (João Pessoa)       
Treze Futebol Clube (Campina Grande) 

Campeonato Paraibano de Futebol